Silvano bezeichnet:

 Silvano d’Orba, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Alessandria, Region Piemont
 Silvano Pietra, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Pavia, Region Lombardei
 Silvano (Oper), eine von Pietro Mascagni komponierte Oper, die 1895 uraufgeführt wurde

Silvano ist der Familienname folgender Personen:

 Judi Silvano (* 1951), amerikanische Jazz-Sängerin, Komponistin und Tänzerin